В парному розряді жіночого тенісного турніру Miami Classic 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Патрісія Медраду і Івонн Вермак виграли титул, у фіналі перемігши пару Кейт Летем і Джанет Райт 6-3, 6-3.

Сіяні пари 

 Бетсі Нагелсен /  Кенді Рейнолдс (півфінал)
 Патрісія Медраду /  Івонн Вермак (чемпіонки)

 Анна-Марія Фернандес /  Кім Сендс (1-ше коло)
 Івона Бржакова /  Марцела Скугерська (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Miami Classic